Черкаська селищна громада:
  Черкаська селищна громада — громада у Дніпропетровській області
  Черкаська селищна громада — громада у Донецькій області

Див. також 
 Черкаська міська громада